Солонцы — село в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Солонеченское». Основано в 1923 году.

География 
Село находится в юго-восточной части района, при автодороге , к западу от реки Солонечная, на расстоянии примерно 35 километров (по прямой) к востоку-юго-востоку (ESE) от села Газимурский Завод. Абсолютная высота — 782 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной морозной зимой и тёплым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −28 — −30 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 16 — 18 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 300—350 мм.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 54,8 %, женщины — соответственно 45,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 66 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из пяти улиц.

Примечания 

Населённые пункты Газимуро-Заводского района